Kruševo puede referirse a:
 Kruševo (Brestovac), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Kruševo (Obrovac), localidad de Croacia en el condado de Zadar.
 Kruševo (Primošten), localidad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.
 Kruševo (Macedonia), ciudad en el centro de Macedonia del Norte.